Dona Inês kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Dona Inês (ort), Paraíba, 
 Dona Inês (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar